Неру́сса — топоним в России:

 Нерусса — река в Орловской и Брянской областях России.
 Нерусса — посёлок в Суземском районе Брянской области.
 Нерусса — железнодорожная станция (населённый пункт) в Суземском районе Брянской области
 Нерусса — железнодорожная платформа в Брянской области.